, сокр. USC (от ) — японский космодром, расположенный на побережье Тихого океана вблизи посёлка Кимоцуки, в префектуре Кагосима, на острове Кюсю. До 2003 года, когда было сформировано Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), он относился к Институту космоса и астронавтики (Institute of Space and Astronautical Science, ISAS) и обозначался как Космический центр Кагосима. С космодрома Утиноура стартуют твердотопливные ракеты-носители которые применялись для всех запусков японских космических аппаратов научного назначения, а также геофизические и метеорологические ракеты. Выводимые космические аппараты могут иметь наклонение орбиты в пределах от 29° до 75° к плоскости экватора. Центр располагает станциями дальней космической связи для обеспечения полётов межпланетных станций.

История 
Строительство Космического центра Кагосима, предназначенного для экспериментальных запусков больших ракет было начато в 1961 году, и завершено в феврале 1962 года. Ранее, до основания этого стартового комплекса, испытательные запуски японских ракет «К150», «К245» и «Каппа» производились с испытательной ракетной базы Акита в Митигаве (), с середины 1950-х до 1960-х. Однако запуск крупных ракет требовал более широкую акваторию для падения отработанных ступеней, чем узкое Японское море. После оценки преимуществ и недостатков различных площадок, для строительства космодрома был выбран город Утиноура в префектуре Кагосима, расположенный прямо на побережье Тихого океана. При возведении комплекса конструкторы использовали преимущества естественного холмистого ландшафта.

Твердотопливные ракеты, созданные в Японии, как правило, получали названия по буквам греческого алфавита — «Альфа», «Бета», «Каппа», «Омега», «Лямбда», и «Мю»; некоторые буквы были пропущены из-за отмены проектов.

Первым ракетным запуском, осуществлённым с новой площадки, стал запуск ракеты «К150», представлявшей собой уменьшенную копию ракеты «Каппа», в августе 1962 года. После этого начались полномасштабные испытания ракет серий «Каппа» и «Лямбда», с параллельным форсированием работ по программе «Мю». 11 февраля 1970 года, после четырёх аварий, экспериментальный спутник был успешно выведен на орбиту с помощью ракеты «Лямбда-4S» («L-4S-5»). Космический аппарат «Осуми» (названный в честь полуострова в префектуре Кагосима) стал первым японским искусственным спутником Земли. В дальнейшем, значительный прогресс в создании ракет класса «Мю» позволил осуществлять один запуск научного космического аппарата в год. Поколение ракет «Мю-5» впервые продемонстрировало свои возможности запуском исследовательского спутника «MUSES-B» («Харука») в феврале 1997 года. Первый запуск метеорологической ракеты SS-520 состоялся с пусковой установки в Космическом центре Утиноура 5 февраля 1998 года.

После перехода ISAS в состав JAXA, космодром был переименован в Космический центр Утиноура, и за ним были сохранены запуски тяжёлых твердотопливных ракет научного назначения.

10 июля 2005 года ракетой-носителем «Мю-5» с космодрома был запущен рентгеновский телескоп ASTRO-EII, переименованный затем в «Судзаку».

Первый запуск ракеты-носителя Эпсилон состоялся 14 сентября 2013 года с модифицированной пусковой установки «Мю». Запуском был успешно выведен орбитальный телескоп SPRINT-A («Хисаки»).

Пусковые установки 
 Каппа (LP-Ka)
 Лямбда (LP-La)
 Мю (LP-Mu)
 Мю-5 (LP M-V)

Фотогалерея

См. также 
 Космический центр Танэгасима
 Космическая программа Японии
 JAXA

Ссылки 
 Космический центр Утиноура на сайте JAXA.
 Описание космодрома на сайте Astronautix.com.
 Космический центр Утиноура на Google Maps.

Космонавтика Японии
Центры управления полётами космических аппаратов
Космические центры